Замара́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Замараев, Валерий Валентинович (1959—2004) — советский пожарный и российский спасатель, Герой России.
 Замараев, Гавриил Тихонович (1758—1823) — русский скульптор.
 Замараев, Игорь — советский и норвежский звукорежиссёр, продюсер и композитор.
 Замараев, Кирилл Ильич (1939—1996) — советский и российский физхимик, академик РАН.

 Замараева, Светлана Николаевна (род. 1965) — советская и российская драматическая актриса, Народная артистка России.